Landslag kan avse:

 Landslag (lagstiftning) – en riksomfattande lag, till skillnad från lokala och regionala lagar
 Landslag (sport) – en trupp av idrottare, som utvalts att representera ett land
 Landslaget (musikgrupp) – en svensk musikgrupp